Fredlanea är ett släkte av skalbaggar. Fredlanea ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Fredlanea